Quimera – parola spagnola e portoghese che indica la chimera
Quimera – rivista letteraria spagnola
Quimera – ottavo album dell'artista argentino Manuel Wirzt
Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera, talvolta abbreviato in Quimera, un festival che si tiene dal 1990 nella città di Metepec, Messico 
La quimera – opera di Emilia Pardo Bazán
Quimera Editores – casa editrice portoghese

Pagine correlate 
 chimera